Лу́ций Муна́ций Планк (; родился около 89 года до н. э., Тибур, Римская республика — умер в 15 году до н. э., Кайета, Римская империя) — консул Древнего Рима 42 года до н. э., цензор 22 года до н. э. вместе с Павлом Эмилием Лепидом. Основатель города Лугдунум (ныне Лион).

Биография 

Луций происходил из неименитого плебейского рода, представители которого, по всей видимости, принадлежали к всадническому сословию. Предположительно, отец и дед Мунация носили преномены «Луций» и «Гай» соответственно.

Известно, что у Мунация была сестра, ставшая впоследствии женой Марка Тиция, консула-суффекта 31 года до н. э.

О ранней карьере Планка известно очень мало. Он был офицером в галльском походе Юлия Цезаря и в гражданской войне против Помпея. Надпись на его надгробии свидетельствует о том, что он основал города Аугуста Раурика в 44 году до н. э. и Лион в 43 году до н. э. и что в июне 43 года до н. э. прошёл через Гренобль в Альпах Дофине.

Когда Цезарь был убит 15 марта 44 года до н. э. Планк был проконсулом в Gallia Comata, но в следующем году вернулся к Марку Антонию. Был консулом вместе с Марком Эмилием Лепидом в 42 году до н. э. Он стал проконсулом Азии около 40 года до н. э. В ходе похода Марка Антония в Армению и Парфию, чтобы отомстить за смерть Красса (17 годами ранее), Планк был проконсулом в Сирии. Но когда кампания Антония против парфян провалилась, Планк предпочёл присоединиться к Октавиану. Согласно Светонию именно Планк предложил Октавиану принять титул Августа, а не называться Ромулом, как бы «вторым основателем Рима».

В 22 году до н. э. Август назначил его и Павла Эмилия Лепида цензорами. Их цензорство известно не за какие-либо дела, а за то что они были последними назначенными цензорами. Согласно Веллею Патеркулу это было позором для обоих сенаторов: «цензорство Планка и Павла, которые имели взаимные разногласия, мало доверяли друг другу и не принесли пользу государству из-за недостатков силы одного и недостатков характера другого».

Примечания

Литература 
 Hanslik R. Munatius 30 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1982. — Bd. XVI 1. — Sp. 545.

Ссылки 
 

Мунации
Родившиеся в 80-е годы до н. э.
Военачальники Древнего Рима
Римляне, участвовавшие в Галльской войне
Легаты
Преторы
Публиканы